Montchamp (Calvados)
Montchamp (Cantal)